Епархия Марсабита () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Марсабит, Кения. Епархия Марсабита входит в митрополию Ньери. Кафедральным собором епархии Марсабита является церковь Пресвятой Девы Марии в городе Марсабит.

История 
25 ноября 1964 года Римский папа Павел VI издал буллу Arcana Isaiae, которой учредил епархию Марсабита, выделив её епархии Ньери. Первоначально епархия Марсабита входила в митрополию Найроби.

21 марта 1990 года епархия Марсабита вошла в митрополию Ньери.

15 июня 2001 года епархия Марсабита передала часть своей территории для возведения новой епархии Маралала.

Ординарии епархии 
 епископ Charles Maria Cavallera (1964 — 1981);
 епископ Ambrogio Ravasi (1981 — 2006);
 епископ Peter Kihara Kariuki (2006 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Arcana Isaiae, AAS 57 (1965), стр. 827

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Кении